Ultimo – miejscowość we Włoszech
 Ultimo – dzielnica City of Sydney
 Ultimo – firma windykacyjna
 Ultimo – piosenkarz